2M TV, een Marokkaanse commerciële televisiezender
 2M, een Mozambikaans bier